

Elfogadott törvények

Képviselők listája

Érdekességek 

 Az 1939-1944. évi országgyűlés legidősebb képviselője az 1864-ben született Egry József volt. Míg a legfiatalabb az 1909-ben született Wirth Károly

 Malasits Géza volt az egyetlen unitárius, Bródy Ernő az egyetlen izraelita és Homicskó Vladimir az egyetlen görög keleti vallású képviselő.

Országgyűlési képviselők (1939–1944)